Huanggang Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanggang Yiku, reservoar, Tianjin, 
 Huanggang Shuiku (reservoar i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar